Kramme ist der Familienname folgender Personen:

Anette Kramme (* 1967), deutsche Politikerin
Benjamin Kramme (* 1982), deutscher Schauspieler

Siehe auch:
Gramme (Begriffsklärung)